

Geografia

Estonia 
 Hara – wieś w prowincji Läänemaa, w gminie Noarootsi
 Hara – wieś w prowincji Harjumaa, w gminie Kuusalu
 Hara – wyspa w Zatoce Fińskiej

Szwecja 
 Hara – miejscowość w regionie Jämtland, w gminie Östersund

Tunezja 
 Al-Hara al-Kabira – wieś w północnej części wyspy Dżerba

Osoby 
 Mieczysław Hara – polski konsul i działacz sportowy
Takashi Hara – japoński polityk
 Tameichi Hara – komandor Japońskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej

Inne 
 (4640) Hara – planetoida z pasa głównego asteroid
 Hara – rodzaj ryb sumokształtnych z rodziny Erethistidae

Zobacz też 
 Dantian
 Harra